Byzanz steht für:

 Byzantinisches Reich (Oströmisches Reich), ein Kaiserreich im östlichen Mittelmeerraum
 Byzantion, eine griechische Stadt ab 660 v. Chr., später römisch Byzantium (heute Istanbul)
 Konstantinopel, das 330 n. Chr. umbenannte Byzantion, Hauptstadt Ostroms (heute Istanbul)

byzantinisch bezieht sich auf:

 byzantinische Architektur, die im Byzantinischen Reich verbreitete Baukunst
 byzantinische Geschichtsschreibung, die im Byzantinischen Reich gepflegte Geschichtsschreibung
 byzantinische Kunst, im Byzantinischen Reich gepflegte Kunst
 byzantinische Währung, im Byzantinischen Reich geltende Währung
 byzantinische Zeit (Ägypten), Abschnitt der Geschichte Ägyptens, als es Teil des Byzantinischen Reichs war
 byzantinischer Fehler, ein Fehlertyp in der Informatik
 byzantinischer Ritus, ein liturgischer Ritus der Ostkirche
 byzantinisches Recht, im Byzantinischen Reich geltendes Recht
 ausgefeilte Rituale, die Rangunterschiede darstellen sollen, siehe Byzantinismus
 die im Byzantinischen verwendete mittelalterliche griechische Sprache, siehe Mittelgriechische Sprache

Siehe auch:
 Byzanz an der Donau (historisches Konzept)
 Byzantinistik (Wissenschaftszweig)